Marktstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Marktstraße 3 (Quedlinburg)
 Marktstraße 3 (Wernigerode)